Chandoline peut faire référence à 
 la centrale hydroélectrique de Chandoline, une des quatre centrales de Grande Dixence
 l'immeuble de la Chandoline, un immeuble de la ville de Lausanne
 La Chandoline, un gîte de montagne situé sur le territoire de la commune de Lajoux dans le département du Jura
 le pont de Chandoline, près de Sion